Trifești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Trifești (Iași)
 Trifești (Neamț)